Bear Grylls: Stars am Limit (orig. Running Wild with Bear Grylls) ist eine US-amerikanische Survival-Dokumentarfilmreihe, die von Bear Grylls moderiert wird. In jeder Episode nimmt Bear Grylls eine prominente Person mit auf ein Survival-Abenteuer. Bislang wurden 57 Episoden in sieben Staffeln produziert.

Episodenliste

Weblinks 
 
 
 Offizielle Website auf NBC
 Offizielle Website auf DMAX

Einzelnachweise 

Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung der 2020er Jahre
Dokumentarreihe
Fernsehsendung (National Broadcasting Company)